Puebla de la Reina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de la Reina (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla de la Reina (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar